Extrañando Casa  es el primer álbum de estudio de la banda mexicana División Minúscula producido y distribuido por Sones del Mexside y Universal Music en 2001. Extrañando Casa es un disco que contiene una notoria influencia del punk estadounidense, por esta razón se les encasillo en el género Pop Punk, o Happy Punk como se le llama a este género en México, con riffs de guitarra rápidos y melodiosos, lo mismo pasaba con la batería.

Este álbum no tuvo una gran corrida comercial, siendo conocido únicamente en el circuito Underground y es considerado como "de culto". El sonido predominante en el disco es el Punk Rock, siendo precursor de muchas bandas con gran auge actualmente. En 2004 fue relanzado pero esta vez contiene material interactivo insertándolo en tu computadora que contiene los videos de "Cursi" y "Televidente" aparte de material extra.

Las letras del álbum (al igual que la ideología de la banda) se caracterizan por ese aire e ímpetu de libertad, de expresar lo que uno siente, además de tratar circunstancias que ellos vivierón durante su adolescencia, como amor, desamor, tristeza, alegría y ciertos cambios de etapas de la vida.

Canciones 

Extranando casa
Televidente
Música
Feliz Primer Aniversario
Betty Boop (feat. Mariana Priego)
Cansado de Pedir Perdón
Hombre Nuevo
Radical
Ideales Blancos
Poliuretano
Cursi
Simple
Todo

Integrantes
 Javier Blake - Voz, guitarra rítmica, piano, sintetizador
 Ricci - Guitarra solista
 Kiko Blake - Batería, percusión 
 Alex Luque - Bajo, coros

División Minúscula